Алекса́ндр Влади́мирович Я́ковлев () — советский легкоатлет, специалист по тройному прыжку. Выступал за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1978—1988 годах, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в помещении, серебряный призёр Универсиады в Кобе и турнира «Дружба-84», победитель и призёр первенств всесоюзного значения. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Александр Яковлев родился 8 сентября 1957 года в Киеве.

Начал заниматься лёгкой атлетикой в 1969 году, проходил подготовку в Киеве, учился на факультете романо-германской филологии Киевского государственного университета. Выступал за добровольное спортивное общество «Буревестник» и Вооружённые Силы. Позднее представлял всесоюзное физкультурно-спортивное общество «Динамо» и город Симферополь.

В 1977 году в журнале «Лёгкая атлетика» была напечатана большая статья об Александре Яковлеве, в которой подробно рассказано о начале его спортивного пути.

Первого серьёзного успеха в тройном прыжке на всесоюзном уровне добился в сезоне 1978 года, когда на зимнем чемпионате СССР в Москве с результатом 16,72 стал серебряным призёром. Попав в состав советской сборной, выступил на чемпионате Европы в помещении в Милане — здесь показал результат 16,47 и завоевал бронзовую награду.

В 1983 году на зимнем чемпионате СССР в Москве прыгнул на 17,04 метра и получил серебро.

В 1984 году одержал победу на Мемориале братьев Знаменских в Сочи (17,50) и на международном турнире в Потсдаме (17,15). Рассматривался в качестве кандидата на участие в летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, однако Советский Союз вместе с несколькими другими странами восточного блока бойкотировал эти соревнования по политическим причинам. Вместо этого Яковлев выступил на альтернативном турнире «Дружба-84» в Москве, где показал результат 17,41 и выиграл серебряную медаль, уступив только своему соотечественнику Олегу Проценко.

В 1985 году взял бронзу на зимнем чемпионате СССР в Кишинёве (16,85). Будучи студентом, представлял страну на Универсиаде в Кобе — в финале показал результат 17,43 метра, став вторым после американца Чарльза Симпкинса.

В 1987 году занял четвёртое место на зимнем чемпионате СССР в Пензе, установив при этом свой личный рекорд в закрытых помещениях — 17,25 метра. Позднее на Мемориале братьев Знаменских в Москве превзошёл всех соперников и установил личный рекорд на открытом стадионе — 17,65 метра.

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 1988 года.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

Примечания 

Прыгуны тройным СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Киева
Спортсмены Симферополя